Zjigoeli (hoogte), een begroeide hoogte aan de westzijde van de Russische rivier de Wolga, in de Boog van Samara in de oblast Samara.
 Zjigoeli (automerk), een automerk.